Bishbalik, cinc viles, avui dia unes ruïnes a Xinjiang 
 Khanbalik, nom mongol de Beijing (Pequín); també Khan Balik, Khan Balig, Khanbalig, Khannbaliq i Khan Baliq 
 Ilibalik''', vila del riu Ili, moderna Ilisjk